Archie – wyszukiwarka internetowa
 Archie – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Missouri
 Archie Comics – wydawnictwo
 Archie – angielskojęzyczne zdrobnienie imienia Archibald